Ухваж:

Реки
 Ухваж (приток Авнюги)
 Ухваж (приток Пингиши)
 Ухваж (приток Тёды)
 Егринский Ухваж